Белоусенко () — фамилия:
 Белоусенко, Александр Фёдорович (род. 1937) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины I созыва.
 Белоусенко, Алёна Анатольевна (род. 1992) — российский прозаик. 
 Белоусенко, Василий Гордеевич  (1936 — 1999) — советский и украинский юрист и судья, в 1978 — 1995 годах был судьёй Верховного суда Украинской ССР/Украины. 
  (род. 1948) — украинский языковед.